Aljoša Pilko, slovenski hokejist in hokejski agent, * 1. september 1985, Slovenija.

Pilko je branil za HDK Maribor, HDD ZM Olimpija, HK Tivoli (HD HS Olimpija), od sezone 2005/2006 do 2007/2008 je bil član ljubljanske HK Alfa. Od sezone 2008/2009 do 2012/2013 HK Slavije. V sezoni 2013/2014 se je vrnil v HK Maribor, ki nastopa v ligi INL.

Je hokejski agent, ki zastopa med drugim: Jonathan Cheechoo, Robert Kristan, itd.

Pregled kariere

|-
| HDK Maribor
| Slovenska liga
| 01/02
|
|
| 16
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDK Maribor
| Slovenska mladinska liga
| 02/03
|
|
| 17
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|-
| HDK Maribor
| Slovenska liga
| 02/03
|
|
| 16
| 0
| 0
| 0
| 5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDD ZM Olimpija
| Mednarodna liga
| 03/04
|
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDD ZM Olimpija
| Slovenska mladinska liga
| 03/04
|
|
| 15
| 0
| 0
| 0
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDD ZM Olimpija
| Slovenska liga
| 03/04
|
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Tivoli
| Slovenska liga
| 03/04
|
|

| 18
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HD HS Olimpija
| Slovenska mladinska liga
| 04/05
|
|
| 16
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|-
| HD HS Olimpija
| Slovenska liga
| 04/05
|
|
| 15
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Alfa
| Slovenska liga
| 05/06
|
|
| 22
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Alfa
| Interliga B
| 06/07
|
| 0
| 3
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Alfa
| Slovenska liga
| 06/07
|
| 0
| 5
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Alfa
| Slovenska liga
| 07/08
|
| 1
| 5
| 0
| 0
| 0
| 0
| 4.05
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Slovenska liga
| 08/09
|
| 14
| 22
| 0
| 0
| 0
| 0
| 4.79
|
|
| 1
| 2
| 0
| 0
| 0
| 0
| 6.86
|
|}

Glej tudi
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Slovenski hokejski vratarji
Hokejisti HDK Maribor
Hokejisti HK Olimpija
Hokejisti HK Tivoli
Hokejisti HD HS Olimpija
Hokejisti HK Alfa